(32006) Hallisey,  un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Caroline Hallisey (née en 1980), patineuse de vitesse sur piste courte américaine.
Connor Hallisey (né en 1993), joueur de soccer américain.